Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 544 dans le monde.

 Route régionale 544 en Finlande 
 Route nationale 544 en France